Albrecht V. Sasko-Koburský (24. května 1648, Gotha – 6. srpna 1699, Coburg) byl v letech 1675 až 1699 sasko-koburským vévodou.

Život 
Albrecht se narodil ve městě Gotha jako pátý, ale druhý přeživší syn vévody Arnošta I. Sasko-Gothajsko-Altenburského a jeho manželky Alžběty Žofie Sasko-Altenburské. Se svým bratrem Bernardem navštěvoval od roku 1666 univerzitu v Tübingenu a později pokračoval ve studiích v Ženevě. Na svou kavalírskou cestu odjel s bratrem Jindřichem do Dánska, Švédska a Nizozemska.

Když jeho otec v roce 1675 zemřel, stal se Albrecht spolu se svými bratry vládcem sasko-gothajsko-altenburského vévodství a za své sídlo přijal Saalfeld. V roce 1680 podepsali bratři smlouvu o rozdělení vévodství, přičemž Albrecht obdržel Coburg, kde si vytvořil residenci.

Protože zemřel bez dospělého syna, byl Coburg rozdělen mezi bratry, nakonec však Coburg zdědil jeho nejmladší bratr Jan Arnošt.

Manželství a potomci 
Albrecht se poprvé oženil ve městě Gotha 18. července 1676 v osmadvaceti letech s o deset let starší Marií Alžbětou Brunšvicko-Wolfenbüttelskou, vdovou po sasko-eisenašském vévodovi. Z deset let trvajícího manželství se narodil jeden syn:

 Arnošt August Sasko-Gothajsko-Altenburský (1. září 1677 – 17. srpna 1678)

Jeho první manželka zemřela 15. února 1687 a 24. května 1688 se na své čtyřicáté narozeniny morganaticky oženil se Zuzanou Alžbětou Kempinsky; v roce 1689 ji jmenoval hraběnkou Kempinsky ze Schwisitz a Altenhofenu. Děti spolu manželé neměli.

Vévoda Albrecht zemřel 6. srpna 1699 ve věku 51 let v Coburgu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 24. května
Narození v roce 1648
Narození v Gotha
Úmrtí 6. srpna
Úmrtí v roce 1699
Úmrtí v Bavorsku
Wettinové
Rytíři Řádu slona
Muži